Bendorf bezeichnet

 die Stadt Bendorf im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
 die Gemeinde Bendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, siehe Bendorf (Holstein)
 die Gemeinde Bendorf im Oberelsass (Departement Haut-Rhin) in Frankreich, siehe Bendorf (Haut-Rhin)
 den ungarischen Namen der Ortschaft Benești in Siebenbürgen in Rumänien, siehe Benești (Sibiu)

Siehe auch:
 
 Benndorf (Begriffsklärung)
 Beendorf
 Bentorf